Lycoris Desktop/LX é uma distribuição de GNU/Linux especialmente desenvolvida para usuários iniciantes. O desktop e os aplicativos lembram muito o Microsoft Windows XP.

Esta distribuição não se encontra mais disponível para usuários interessados em comprar ou fazer download pelo site oficial da Lycoris, hoje desativado. Ainda é possível localizar links para download da imagem "iso" desta distribuição, porém com seus componentes (KDE, núcleo, etc.) desatualizados.

Parte dos ativos da Lycoris foram adquiridos pela Mandriva.

Ligações externas

Referências 

Distribuições Linux